Домейки — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Домейки — деревня в Лидском районе Гродненской области.
 Домейки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.